Le qualificazioni del singolare del Moselle Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Daniel Brands (Ultimo turno, Lucky Loser)
  Michael Berrer (Ultimo turno, Lucky Loser)
  Josselin Ouanna (ultimo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)

 Jan Hernych (secondo turno)
 Maxime Authom (ultimo turno)
 Miša Zverev (Qualificato)
 Alex Kuznetsov (primo turno)

Qualificati 

  Vincent Millot
  Miša Zverev

  Kenny de Schepper
  Clément Reix

Lucky Loser 

  Michael Berrer

  Daniel Brands

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2012
Moselle Open 2012